

Ернандо — місто, штат Міссісіпі
 Ернандо — переписна місцевість, штат Флорида

Див. також 
 Ернандо (округ, Флорида)